John Walker
 John Walker (1744–1809) amerikai szenátor Virginia államból
 John Walker (1781–1859) angol kémikus
 John Walker (1805–1857) skót whiskygyártó
 John Walker (1888–?) ír országútikerékpár-versenyző, brit színekben olimpikon
 John Walker (1891–1952) olimpiai ezüstérmes brit evezős
 John Walker (1906–1995) amerikai művészettörténész
 John Walker (1952) olimpiai bajnok új-zélandi atléta, középtávfutó
 John Walker (1956) amerikai producer
 John Walker, Amerika Kapitány

hasonló nevűek
 John Williams Walker (1783–1823) amerikai szenátor Alabama államból
 John Charles Walker (1893–1994) Wolf-díjas amerikai agrártudós
 John Ernest Walker (1941) Nobel-díjas brit kémikus